Juca Entrevista foi um programa de televisão brasileiro da ESPN Brasil. Foi exibido entre 2006 e 2013 e apresentado pelo jornalista Juca Kfouri, trazia entrevistas com nomes do esporte brasileiro.

Apresentador
Juca Kfouri

Ver também
ESPN
ESPN Brasil
ESPN América Latina

Ligações externas
Site do programa

Programas da ESPN América Latina
Programas esportivos do Brasil de entrevistas
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2006
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2013
Programas de televisão em língua portuguesa